Ян Балабан (; , Шумперк — , Острава) — чешский писатель, переводчик и эссеист.

Биография 
Родился и вырос в г. Острава в семье медиков. Окончил Университет Палацкого в Оломоуце по специальности английский и чешский язык. В студенческие годы публиковался в самиздате. Подружился с Яхимом Тополем. В 1984 два месяца стажировался в Великобритании. Занимался техническими переводами, затем полностью посвятил себя литературному творчеству. Переводил прозу Лавкрафта.

Творчество 
Для прозы Яна Балабана характерен жанр «экзистенциального рассказа» (точнее, цикла рассказов), повествующий о переломном моменте в жизни человека, «кризисе среднего возраста» и переоценке ценностей, как правило, во взаимоотношениях с окружающими людьми. Первым его литературным произведением стал цикл рассказов «Средневековье» задавший тон дальнейшему его творчеству и наметивший мотивы разочарования и избавления от иллюзий. Во втором сборнике рассказов «Божий канат» появляются автобиографические мотивы, в дальнейшем становящиеся характерными для текста Балабана. В следующем сборнике Балабан «Каникулы» на первый план выходит композиционная оригинальность, заключающаяся в идейно-тематической спаянности и однородности формально независимых рассказов (этот же прием используется и в «Возможно, мы уходим». В романах «Чёрный баран» и «Куда шёл ангел», наоборот, проявляется некая фрагментарность композиции.

Произведения 
 Středověk (Средневековье), рассказы (1995)
 Boží lano рассказы (1998)
 Prázdniny (Каникулы), рассказы (1998)
 Černý beran (2000)
 Srdce draka (2001)
 Kudy šel anděl (Куда шел ангел), роман (2003)
 Možná že odcházíme (Возможно, мы уходим), рассказы (2004)
 7edm (2005)
 Jsme tady (Мы здесь)(2006)

Награды 
Сборник рассказов Možná že odcházíme был признан книгой 2004 года, а в 2005 и 2011 (посмертно) годах получил чешскую премию Magnesia Litera в номинации «проза».

Ссылки 
 Reiter J. Bakalářská práce Možná že odcházíme Jana Balabána. 
 О Яне Балабане на Портале чешской литературы 
  
  , , 
 Некролог 

Писатели Чехии
Переводчики Чехии
Эссеисты Чехии
Эссеисты по алфавиту
Экзистенциалисты
Выпускники Университета Палацкого
Лауреаты премии Magnesia Litera